Ново-Александрийский уезд — административная единица в составе Люблинской губернии Российской империи, существовавшая c 1837 года по 1919 год. Административный центр — посад Ново-Александрия.

История 
Уезд образован в 1837 году в составе Люблинской губернии Российской империи. В 1919 году преобразован в Пулавский повят Люблинского воеводства Польши.

Население 
По переписи 1897 года население уезда составляло 145 362 человек, в том числе в посаде Ново-Александрия — 8617 жит.

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 1897 года:
 поляки — 106 850 чел. (73,5 %),
 евреи — 24 065 чел. (16,6 %),
 русские — 9400 чел. (6,5 %),
 украинцы (малороссы) — 2455 чел. (1,7 %),

Административное деление 
В 1913 году в состав уезда входило 18 гмин:

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Люблинской губернии